У матеріалознавстві і механіці твердого тіла, ортотропні матеріали мають властивості, що різняться уздовж трьох взаємно-ортогональних осей обертової симетрії. Вони є підмножиною анізотропічних матеріалів, оскільки їх властивості змінюються зі зміною напрямку.

У мінералогії ортотропія – явище, яке спостерігається при рості мінералів, коли вони намагаються розвиватись у напрямі, перпендикулярному до площини чи лінії їх зародження. 

У ботаніці ортотропність – властивість певних бруньок та пагонів зберігати вертикальний напрямок росту та повертатись до нього при механічній зміні. Інші бруньки можуть утримувати плагіотропний (горизонтальний) ріст. 

Від давньогрецькиих латинізованих коренів ortho- – прямий і -tropia – поворот.

Див. також 

 мінералогія

Література 
 
Морфологія мінералів
Симетрія (фізика)